Ива́новская улица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Белоруссия 
 Ивановская улица — улица в Минске.

Россия 
 Ивановская улица — улица в Астрахани.
 Ивановская улица — улица во Владивостоке.
 Ивановская улица — улица в Волгограде.
 Ивановская улица — улица в Воронеже.
 Ивановская улица — улица в Иванове.
 Ивановская улица — улица в Кемерове.
 Ивановская улица — улица в Коломне.
 Ивановская улица — улица в Костроме.
 В Москве:
 Ивановская улица — улица в Тимирязевском районе.
 Ивановская улица — бывшее название Маленковской улицы (до 1922) в Сокольниках.
 Ивановская улица — улица в Нижнем Новгороде.
 Ивановская улица — улица в Пензе.
 Ивановская улица — улица в Перми.
 В Санкт-Петербурге:
 Ивановская улица — улица в Невском районе.
 Ивановская улица — улица в Колпине.
 Ивановская улица — улица в Ломоносове в историческом районе Мартышкино.
 Ивановская улица — улица в Сестрорецке.
 Ивановская улица — бывшее название Исполкомской улицы (1860—1887) в Центральном районе.
 Ивановская улица — бывшее название Социалистической улицы (1821—1918) в Центральном районе.
 Ивановская улица — название участка современной улицы Победы в Ломоносове на участке от Александровской улицы до Швейцарской улицы в первой половине XX века.
 Ивановская улица — улица в Сочи.
 Ивановская улица — улица в Таганроге.
 Ивановская улица — улица в Уфе.
 Ивановская улица — улица в Хабаровске.
 Ивановская улица — улица в Чите.

Украина 
 Ивановская улица — улица в Прилуках.
 Ивановская улица — улица в Харькове.

См. также 
 Ивановская площадь (Москва)
 Ивановский проезд

Примечания